Leptacis apiculata — вид платигастроидных наездников из семейства Platygastridae. Юго-Восточная Азия: Индонезия (Бали, около Negara).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые (длина 1,7 мм). Тергит T5 много длиннее своей ширины; тергиты T5 и T6 сильно скульптированные. Усики 10-члениковые.
Основная окраска чёрная, коричневая (абдоминальные сегменты A2-A6) и жёлтая (A1 и ноги). Сходен с видами  и . Вид был впервые описан в 2008 году датским энтомологом Петером Булем (Peter Neerup Buhl, Дания).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Norman F. Johnson. 

Leptacis
Животные, описанные в 2008 году
Насекомые Юго-Восточной Азии
Эндемики Бали